Die Brücke von San Luis Rey (Originaltitel: The Bridge of San Luis Rey) bezeichnet: 

 Die Brücke von San Luis Rey (Roman), Roman von Thornton Wilder (1927)

The Bridge of San Luis Rey bzw. die deutsche Übersetzung ist der Name folgender Verfilmungen des Romans:
 Die Brücke von San Luis Rey (1929), US-amerikanisches Drama von Charles Brabin
 The Bridge of San Luis Rey (1944), US-amerikanisches Drama von Rowland V. Lee
 Die Brücke von San Luis Rey (2004), spanisch-britisch-französisches Drama von Mary McGuckian